Paez oder Páez ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Leonor Paez Diaz (* 1984), ecuadorianische Basketballspielerin
 Antonio Páez (* 1956), spanischer Mittelstreckenläufer
 Betsabé Páez (* 1993), argentinische Hochspringerin
 Carlos Páez Vilaró (1923–2014), uruguayischer Künstler
 Cresente Paez, philippinischer Politiker
 Enrique Páez (* 1955), spanischer Jugendbuchautor
 Federico Páez (1880–1974), ecuadorianischer Staatspräsident 1935 bis 1937
 Fito Páez (* 1963), argentinischer Liedermacher, Sänger und Komponist
 Héctor Leonardo Páez (* 1982), kolumbianischer Mountainbiker
 Ismael Páez (* 1950), mexikanischer Poolbillardspieler
 Jorge Paez (* 1965), mexikanischer Boxer
 José Antonio Páez (1790–1873), venezolanischer General und Präsident
 José Manuel Reina Páez, genannt Pepe Reina (* 1982), spanischer Fußballspieler
 Oscar Páez Garcete (1937–2016), paraguayischer Bischof
 Pablo Martín Páez Gavira (* 2004), spanischer Fußballspieler, siehe Gavi (Fußballspieler)
 Pedro Páez (1564–1622), Jesuitenmissionar in Äthiopien
 Raúl Páez (* 1937), argentinischer Fußballspieler
 Robert Páez (* 1994), venezolanischer Wasserspringer

Páez ist der Name folgender Ortschaften:
 Páez (Boyacá), Gemeinde im Department Boyacá, Kolumbien
 Páez (Cauca), Gemeinde im Department Cauca, Kolumbien
 Páez (Venezuela), Gemeinde in Venezuela

Paez steht für:
 Paez (Volk), indigenes Volk in den Anden Kolumbiens
 Paez (Sprache), Sprache der Paez